USS Somers ha sido el nombre utilizado por los siguientes buques de la Armada de los Estados Unidos:

 fue una goleta que luchó en el lago Erie y Hurón durante la guerra de 1812. Fue capturada por Reino Unido en 1814.

 fue un bergantín botado en 1842 y hundido en 1846. este buque es conocido por el Somers Affair.

 fue un torpedero adquirido en 1898 y vendido en 1920.

 fue un destructor de la clase Clemson botado en 1918 y desguazado en 1930.

 fue el cabeza de serie de los destructores de la clase Somers, puesto en servicio en 1937 y desguazado en 1947.

 fue un destructor de la clase Forrest Sherman puesto en servicio en 1959 y hundido como buque objetivo en el transcurso de unos ejercicios navales en 1998.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos